Семеновцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Семеновцы — деревня в Жабинковском районе Брестской области.

Россия 
 Семеновцы — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.

См. также 
 Семёнов, Григорий Михайлович
 Семёновский лейб-гвардии полк